Länna var namnet på två landskommuner i Sverige:

*Länna landskommun, Stockholms län – en tidigare kommun i Stockholms län 1863–1951
Länna landskommun, Södermanlands län – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1951

Se även
Länna socken
Länna församling